

Pessoas
William M. Evarts

Localidades

Evarts (Kentucky)

Desambiguação